In der United States Navy gibt es drei Schiffsklassen, die den Namen Virginia-Klasse tragen. Dies sind

 Eine Klasse von Schlachtschiffen, siehe Virginia-Klasse (Schlachtschiff)
 Eine Klasse atomgetriebener Kreuzer, siehe Virginia-Klasse (Kreuzer)
 Eine Klasse von Angriffs-U-Booten, siehe Virginia-Klasse (U-Boot)